Jambi puede referirse a:

 Jambi, provincia de Indonesia;
 Jambi, ciudad de Indonesia;
 Jambi, canción banda de metal progresivo Tool.